Ashwell puede referirse a:

Lugares:
Ashwell (Devon), una localidad del Reino Unido.
Ashwell (Hertfordshire), una localidad del Reino Unido.
Ashwell (Somerset), una localidad del Reino Unido.
Ashwell (Rutland), una localidad del Reino Unido.

Personas:
Lena Ashwell (1872 - 1957), actriz británica.
Thomas Ashwell (c. 1478 - c. 1527), compositor renacentista.